Districtul Morris sau Districtul civil Morris (conform, Morris Township) se poate referi la una din următoarele subdiviziuni naționale de ordin trei din Canada și/sau Statele Unite ale Americii.

Canada 

 Districtul Morris, provincia , parte a municipalității Morris-Turnberry -- (la (Morris Twnp, ON);

Statele Unite ale Americii

Arkansas 

 Districtul Morris, comitatul Arkansas, statul  -- {la Morris Townp, AR-AR);

Illinois 

 Districtul Morris, comitatul Grundy, statul  -- {la Morris Townp, IL-GY);

Kansas 

 Districtul Morris, comitatul Sumner, statul  -- {la Morris Townp, KS-SM);

Minnesota 

 Districtul Morris, comitatul Stevens, statul  -- {la Morris Townp, MN-ST);

Missouri 

 Districtul Morris, comitatul Sullivan, statul  -- {la Morris Townp, MO-SL)
 Districtul Morris, comitatul Texas, statul  -- {la Morris Townp, MO-TX);

New Jersey 

 Districtul Morris, comitatul Morris, statul  -- {la Morris Townp, MN-MR);

North Dakota 

 Districtul Morris, comitatul Ramsey, statul  -- {la Morris Townp, ND-RY);

Ohio 

 Districtul Morris, comitatul Knox, statul  -- {la Morris Townp, OH-KX);

Oklahoma 

 Districtul Morris, comitatul Craig, statul  -- {la Morris Townp, OK-CG);
 Districtul Morris, comitatul Okmulgee, statul  -- {la Morris Townp, OK-OG);

Pennsylvania 

 Districtul Morris, comitatul Clearfield, statul  -- {la Morris Townp, PA-CF);
 Districtul Morris, comitatul Greene, statul  -- {la Morris Townp, PA-GN);
 Districtul Morris, comitatul Huntingdon, statul  -- {la Morris Townp, PA-HT);
 Districtul Morris, comitatul Tioga, statul  -- {la Morris Townp, PA-TG);
 Districtul Morris, comitatul Washington, statul  -- {la Morris Townp, PA-TG);

Vezi și 

 Morris (dezambiguizare)
 Comitatul Morris (dezambiguizare)
 Districtul Morris (dezambiguizare)
 Districtul Mount Morris (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii